Легалізм:

 вид девіантної (ненормативної) поведінки, що полягає у беззаперечному ретельному слідуванню правилам, незалежно від ситуації.
 напрямок у теології, де підкреслено наполягання на виконання норм :en:Legalism (theology)
 (або легізм) напрямок у китайській філософії, див. Фа цзя

Посилання 
Легалізм  //